Ez a lista az Atlanta Flames játékosait tartalmazza. Az Atlanta Flames egy jégkorongcsapat volt a National Hockey League-ben 1972 és 1980 között.

Kapusok

Mezőnyjátékosok

Források
A játékosok listája
A játékosok listája
A játékosok listája

NHL csapatok játékosainak listái